Илај Волак () био је амерички глумац. Рођен је 7. децембра 1915. у Бруклину, а преминуо 24. јуна 2014. у Њујорку.

Биографија 
Његови родитељи су били јеврејски имигранти из Пољске. Дипломирао је на универзитету у Тексасу, а планирао је да постане наставник. После војне службе у Другом светском рату обучавао се за глумца у чувеном Екторс студију (The Actors' Studio). Дебитовао је у њујоршком позоришту 1945, где је упознао Ен Џексон, своју будућу супругу. Венчали су се 1948. и добили су троје деце.

Године 1951. освојио је награду Тони за улогу у представи „Тетовирана ружа“. На филму је дебитовао 1956. улогом заводника у остварењу „Беби Дол“, за коју је био номинован за награду Златни глобус. Прославио се улогом бандита у вестерну „Седморица величанствених“ из 1960. Остали познати филмови су „Неприлагођени“ (1961), „Како је освојен запад“ (1962), „Лорд Џим“ (1965), „Добар, лош, зао“ (1966), „Кум 3“ (1990), „Мистична река“ (2003), „Одмор“ (2006). Последњи филм је снимио 2010.

Успео је постигао и на телевизији улогом господина Леденог у серији из шездесетих година „Бетмен“. Четири пута је био номинован за награду Еми, да би је освојио 1967. за споредну улогу у драми „Poppies Are Also Flowers“. Награђен је Оскаром за животно дело 2011.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1915.
Умрли 2014.
Амерички глумци
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Добитници Оскара за животно дело
Добитници награде Еми
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони
Глумци у филмској трилогији Кум
Ашкенази